Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2022 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Initialement engagé en double pour son dernier Roland-Garros aux côtés de Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga est contraint de se retirer en raison d'une blessure à l'épaule, contractée à la fin de son dernier match en simple, face à Casper Ruud.

Les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont éliminés dès le premier tour par les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen.

Lauréats 
Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent le titre en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek après avoir sauvé trois balles de match. Il s'agit de leur  titre ensemble, tous glanés cette saison, et de leur  et  sacre respectif en double messieurs. Marcelo Arévalo devient le premier joueur du Salvador à remporter un tournoi du Grand Chelem, et également le premier joueur centre-américain. Jean-Julien Rojer devient quant à lui le plus vieux joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem en double messieurs.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2022